NGC 5233 (другие обозначения — UGC 8568, MCG 6-30-47, ZWG 190.29, PGC 47895) — галактика в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5233
Гончие Псы (созвездие)